Jméno a příjmení Adrian Ilie náleží těmto lidem:

 Adrian Ilie (1974) – rumunský fotbalista a reprezentant
 Adrian Ilie (1981) – rumunský fotbalista